Die Prinzessin von Montpensier ist der Titel von:

 Die Prinzessin von Montpensier (Film), ein Spielfilm von Bertrand Tavernier aus dem Jahr 2010
 Die Prinzessin von Montpensier (Novelle), eine Novelle von Madame de Lafayette aus dem Jahr 1662